Morey ist der Name mehrerer Orte:

in Frankreich:
 Morey (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Morey-Saint-Denis, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Morey, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde La Roche-Morey im Département Haute-Saône
 Morey, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Belleau im Département Meurthe-et-Moselle

in den Vereinigten Staaten:
 Morey (Colorado)
 Morey (Michigan)
 Morey (Nevada)
 Morey (Texas)
 Morey Brow (Maine)
 Morey Park (New York)

Morey ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Morey (1919–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Rufus Morey (1877–1955), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Craig Morey (* 1952), US-amerikanischer Erotik-Fotograf
 Frank Morey (1840–1890), US-amerikanischer Politiker
 George W. Morey (1888–1965), US-amerikanischer Geochemiker
 Henry Lee Morey (1841–1902), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Jaime Morey (1942–2015), spanischer Sänger
 Larry Morey (1905–1971), US-amerikanischer Autor
 Marcia Morey (* 1955), US-amerikanische Schwimmerin
 Mateu Morey (* 2000), spanischer Fußballspieler
 Pere Morey i Severa (1941–2019), spanischer Autor

 Samuel Morey (1762–1843), US-amerikanischer Erfinder
 Sean Morey (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Maurey